Althea Gibson ha battuto in finale Darlene Hard 6–3 6–2.

Teste di serie
 Althea Gibson (campionessa)
 Louise Brough (quarti di finale)
 Shirley Bloomer (quarto turno)
 Dorothy Knode (semifinali)
 Darlene Hard (finalista)
 Thelma Long (primo turno)
 Angela Mortimer (terzo turno)
 Vera Puzejova (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1957